Livs kan avse:

 Livsmedelsarbetareförbundet – ett fackförbund inom LO bildat 1922

Se även
 Livsmedel
 Livsmedelsbutik

en:Livs